Nightcore — версия песни, в которой увеличена высота звука и ускорен исходный материал примерно на 35%. Это дает эффект, почти идентичный воспроизведению виниловой пластинки со скоростью 33 об/мин при 45 об/мин. Увеличение темпа на 35% приводит к тому, что нота C4 становится немного ниже по высоте, чем нота F#4 (261,63 Гц становится 353,19 Гц), что составляет увеличение примерно на 5 с половиной полутонов. Музыкальный жанр и интернет-феномен, возникший примерно в 2001 году в Норвегии вокруг одноимённого дуэта музыкантов, состоящего из DJ TNT и DJ SOS. Музыкальный стиль в основном используется в качестве ремикса и характеризуется высоким вокалом и быстрыми ритмами. Это не столько коммерческий музыкальный жанр, сколько распространившийся  на YouTube, особенно с 2010 года, через различные форумы аниме и манги.

История 
Музыкальный проект Nightcore был создан двумя студентами Томас С. Нильсеном (DJ TNT) и Стеффенем Оялой Сёдерхольмом (DJ SOS). Эти двое были под влиянием жанра евродэнс вокруг таких групп, как Scooter. С помощью программы Dance eJay они начали свою недолгую карьеру, выпустив несколько альбомов с ремиксами известных и неизвестных песен жанров евродэнс и транс на таких платформах, как LimeWire, а с 2006 года и на YouTube. Как обычно, группа занималась поднятием уровня вокала, чтобы раздался какой-то звуковой сигнал, уступая музыке со скоростью от 160 до 180 ударов в минуту. В своей музыке, как и своему проекту, они дали название Nightcore. Свой стиль музыканты видели производным от счастливого хардкора. Они не продавали свою музыку на коммерческом рынке. Они просто продавали свои MP3-компакт-диски друзьям и ди-джеям в своём районе. Когда в 2010 году LimeWire был приговорён к возмещению ущерба на впечатляющем процессе, многие песни исчезли из сети. Соответственно, сегодня в Интернете можно найти только два альбома, но для этого есть множество песен, имитирующих стиль.Сейчас этот стиль популярен среди так называемых (эдитов) Эдит (короткое видео) популярных на таких платформах как TikTok Likee YAPPY и новой отдельной платформы от создателей YouTube - Youtube shorts

Примечания

Ссылки 
 Nightcore на Knowyourmeme.com
 Nightcore на Dictionary.com
 Nightcore на Bandcamp

Музыкальные коллективы Норвегии
Интернет-мемы